Дерев'яним яблуком називають декілька фруктів:
 Дерев'яне яблуко (інші назви: баель, японський гіркий апельсин) - Aegle marmelos
 Дерев'яне яблуко  (інші назви: лімонія) —  Limonia acidissima